Rosyjska Liga Koszykówki kobiet – rosyjska zawodowa liga koszykówki kobiet najwyższej klasy rozgrywkowej, powstała w 1992, wcześniej rozgrywano rywalizację o mistrzostwo ZSRR.

Zespoły w sezonie 2018/2019 
 UMMC Jekaterynburg
 Nadieżda Orenburg
 Dinamo Kursk
 Jenisej Krasnojarsk
 Spartak Vidnoje Moskwa
 Kazanoczka Kazań
 MBA Moskwa
 Inventa Kursk
 Dinamo Moskwa
 Dinamo Nowosybirsk
 Spartak Nogińsk

Medalistki

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona klubu 
 Profil ligi na eurobasket.com 

Ligi koszykarskie